Rainer Liedtke ist der Name folgender Personen:

* Rainer Liedtke (Mediziner) (1943–2012), deutscher Mediziner
 Rainer Liedtke (Fußballspieler) (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Rainer Liedtke (Historiker) (* 1967), deutscher Historiker